

Огородники — село, Барановицький район Берестейська область.
 Огородники — село, Мінська область, Молодечненський район, Городоцька сільська рада

Населені пункти та їхні частини
 Оґродники — село в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Оґродники — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Оґродники — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Оґродники — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Оґродники — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Оґродники — село в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Оґродники — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Оґродники — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Оґродники — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Оґродники — село в гміні Книшин Монецького повіту Підляського воєводства
 Оґродники — село в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Оґродники — село в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Оґродники — село в гміні Мілеєво Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Оґродники — частина села Стшижевіце в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Оґродники — частина села Мале-Рачкі в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Оґродники — колонія в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства

Огородники — присілок, Красногорський район, Удмуртія

Див. також 
 Огородник

Примітки